Никола́й Петро́вич Фёдоров:
 Фёдоров, Николай Петрович (1914—1994) — советский режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор.
 Фёдоров, Николай Петрович (1915—1944) — командир разведывательно-диверсионного отряда, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 7 ноября 1915.